Die Bezeichnung Röthelstein steht für:
 Röthelstein (Gemeinde Frohnleiten), Ort und Katastralgemeinde von Frohnleiten in der Steiermark
 Röthelstein (Berg), Berg im Grazer Bergland in der Steiermark
 Röthelstein (Beerheide), Felsformation im Tal der Roten Göltzsch, Vogtlandkreis, Sachsen
 Schloss Röthelstein, Schloss bei Admont in der Steiermark
 Burgruine Röthelstein, auch Rothenstein oder Rottenstein genannt, Burgruine bei Hainburg an der Donau in Niederösterreich

Siehe auch: 
 Rötelstein
 Rödelstein